Часовня в городе Форт-Шевченко является единственной армянской часовней в Казахстане (имеется также Церковь в Алма-Ате).

История 
Часовня была построена армянскими купцами в 1880-х годах.

См. также 
 Армянская Апостольская Церковь
 Церковь Святого Карапета (Алма-Ата)

Ссылки 
 1700 лет с именем Христа

Армянские храмы Казахстана
Часовни
Форт-Шевченко